Католическая приходская церковь Успения Пресвятой Богородицы () входит в список памятников архитектуры в Альштетте, который является частью общины Ахаус в районе Боркен ( Северный Рейн-Вестфалия ). Церковь и её община принадлежат деканату Ахаус в епархии Мюнстера .

История и архитектура 
Приход впервые упоминается в 1297 году. 

Западная башня церкви датируется второй половиной XV века. Здание церкви имеет сложный план. Крыша перекрывает два однонефовых (зальных) пространства, стыкующихся перпендикулярно друг с другом в виде буквы "Т", что вызывает ощущение двух состыкованных церквей. Из стен выступают опорные колонны. На месте состыковки двух богослужебных пространств расположен квадратный открытый алтарь с престолом, поднятый на несколько ступенек выше пола. Орган смонтирован на северной оконечности церкви. Часовня, опущенная на несколько ступенек ниже пола, устроена в основании западной башни. Пространство северо-южной ориентации более широкое, чем западно-восточное и имеет небольшой наклон пола (наподобие театрального) к алтарю .  

Церковь была построена в 1789-1792 годах, вероятно, по планам Иоганна Энгельберта Бонера (1735-1815). Она является ранним примером классицизма в церковном строительстве епархии Мюнстера.  

В 1936/37 году здание было расширено на север. После серьезного ущерба во Второй мировой войне оно было перестроено с изменениями. Капитальный ремонт был осуществлён в 2004 году.

Церковное искусство 
В церкви имеется несколько памятников церковного искусства:

 Иконографическое изображение святого Иеронима. 
 Фигуры четырех отцов церкви, выполненные из песчаника в начала XVIII века  Иоганном Маурицем Грёнингером . Их размеры немного превыщают глрмальные размеры человеческого тела. 
 Барочная Пьета.

Орган 
Двухмануальный орган с педалью имеет 27 регистров. Он был построен в 1972 году компанией Kleuker и расширен в 2006 году компанией Fleiter. Диспозиция выглядит следующим образом:  

 Коппель : II / I, I / P, II / P 
 Игровая помощь : система комбинирования

Особенность 
В Альштетте существовала особая форма украшения по случаю процессий. Школьники несли на посохах цветочные букеты.  Эта особенность в нескольких других районах Мюнстерланда все еще широко распространена.

Примечания

Литература 

 Георг Дехио (основатель), Урсула Кведно (научный руководитель): Справочник немецких художественных памятников. Северный Рейн-Вестфалия, Том 2: Вестфалия . Deutscher Kunstverlag, Berlin 2011, ISBN 978-3-422-03114-2, стр. 2-3. 
 Томас Фрингс : Разработанные потрясения. Церкви в Мюнстерской епархии между редизайном и преобразованием . Dialogverlag, Münster 2007, ISBN 978-3-937961-69-9, с. 16-19.

Ссылки 

 Сайт сообщества.

Храмы Успения Богородицы
Альштетте